Dmitri Aleksandrovitch Kazionov - en  - (né le  à Moscou en République socialiste fédérative soviétique de Russie) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace. Il évolue au poste d'attaquant.

Biographie

Carrière en club 
En 2000, il débute avec l'équipe réserve du HK Dinamo Moscou dans la Vyschaïa liga, le deuxième échelon russe. Il est choisi au cours du repêchage d'entrée 2002 dans la Ligue nationale de hockey par le Lightning de Tampa Bay au quatrième tour, en centième position. Il remporte la Coupe d'Europe des clubs champions 2007, la Coupe continentale 2008, la Coupe Gagarine 2009 et 2010 avec les Ak Bars Kazan. Le , il est échangé avec Nikolaï Lemtiougov au Metallourg Magnitogorsk en retour de Konstantin Glazatchiov et Maksim Spiridonov. Il décroche la Coupe Gagarine 2014 avec le Metallourg Magnitogorsk.

Carrière internationale 
Il représente la Russie au niveau international. Il prend part aux sélections jeunes.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 1999-2000|| HK Dinamo Moscou 2 || Pervaïa liga|| 2|| 1|| 0|| 1|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2000-2001|| THK Tver || Vyschaïa liga|| 33|| 1|| 1|| 2|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| rowspan=3|2001-2002|| HK CSKA Moscou || Vyschaïa liga || 2|| 0|| 1|| 1|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| HK CSKA Moscou 2 || Pervaïa liga || 11|| 1|| 1|| 2|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Lada Togliatti|| Superliga|| 3|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| rowspan=2|2002-2003|| Lada Togliatti|| Superliga|| 5|| 0|| 1|| 1|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Lada Togliatti 2 || Pervaïa liga || 34|| 14|| 13|| 27|| 27|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| rowspan=2|2003-2004|| Lada Togliatti|| Superliga|| 47|| 6|| 5|| 11|| 34|| 5|| 0|| 0|| 0|| 4
|-
| Lada Togliatti 2 || Pervaïa liga || 9|| 3|| 2|| 5|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| rowspan=2|2004-2005|| Lada Togliatti|| Superliga|| 46|| 3|| 8|| 11|| 32|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| Lada Togliatti 2 || Pervaïa liga || 2|| 1|| 0|| 1|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| rowspan=2|2005-2006|| Lada Togliatti|| Superliga|| 12|| 0|| 3|| 3|| 18|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Dinamo Moscou|| Superliga|| 27|| 2|| 2|| 4|| 26||  4|| 1|| 0|| 1|| 6
|-
| 2006-2007|| Ak Bars Kazan|| Superliga || 48|| 10|| 11|| 21|| 34|| 11|| 2|| 2|| 4|| 4
|-
| 2007|| Ak Bars Kazan|| CE|| 3|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2007-2008|| Ak Bars Kazan|| Superliga || 56|| 7|| 14|| 21|| 49|| 10|| 0|| 3|| 3|| 16
|-
| 2008|| Ak Bars Kazan|| CC|| 3|| 1|| 0|| 1|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2008-2009|| Ak Bars Kazan|| KHL|| 55|| 9|| 10|| 19|| 30|| 21|| 2|| 6|| 8|| 12
|-
| 2009-2010|| Ak Bars Kazan|| KHL || 52|| 18|| 9|| 27|| 18|| 22|| 3|| 5|| 8|| 12
|-
| 2010-2011|| Ak Bars Kazan|| KHL || 44|| 2|| 4|| 6|| 32|| 5|| 0|| 0|| 0|| 4
|-
| rowspan=2|2011-2012|| Ak Bars Kazan || KHL || 13|| 1|| 2|| 3|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Metallourg Magnitogorsk || KHL || 30|| 4|| 3|| 7|| 16|| 10|| 0|| 0|| 0|| 8
|-
| 2012-2013|| Metallourg Magnitogorsk || KHL || 52|| 16|| 8|| 24|| 36|| 7|| 1|| 0|| 1|| 2
|-
| 2013-2014|| Metallourg Magnitogorsk || KHL || 48|| 1|| 7|| 8|| 22|| 19|| 1|| 2|| 3|| 20
|-
| 2014-2015|| Torpedo Nijni Novgorod || KHL || 58|| 2|| 9|| 11|| 81|| 5|| 0|| 1|| 1|| 6
|-
| 2015-2016 || HK Sotchi || KHL ||50 ||13 ||8 ||12 ||94 ||4 ||1 ||0 ||1 ||8
|-
| 2016-2017 || Metallourg Magnitogorsk || KHL || 53|| 1|| 8|| 9|| 59|| 5|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2017-2018 || HK Dinamo Moscou || KHL || 42|| 2|| 5||7 || 40|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2018-2019 || Severstal Tcherepovets || KHL || 2|| 0|| 0|| 0|| 4|| -|| -|| -|| -|| -

Au niveau international 

|-
| 2002 ||align="left"| Championnat du monde moins de 18 ans || 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| align="left"|  Médaille d'argent
|-
| 2004 || align="left"| Championnat du monde junior || 6|| 1|| 1|| 2|| 2|| +1|| align="left"| Cinquième place

Références 

Naissance en mai 1984
Naissance à Moscou
Naissance en RSFS de Russie
Joueur russe de hockey sur glace
Choix de repêchage du Lightning de Tampa Bay
Joueur du HK Dinamo Moscou
Joueur du HK Tver
Joueur du Lada Togliatti
Joueur du HK CSKA Moscou
Joueur de l'Ak Bars Kazan
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du HK Sotchi
Joueur du Metallourg Magnitogorsk
Joueur du Torpedo Nijni Novgorod
Joueur du Severstal Tcherepovets
Champion de la Coupe Gagarine